Daniel Hill ist der Name folgender Personen:

* Daniel Harvey Hill (1821–1889), US-amerikanischer General der Südstaaten
 Daniel Hill jr. (* 1954), kanadischer Sänger und Liedermacher, siehe Dan Hill